La Coupe d'Algérie de football 2004-2005 voit le sacre de l'ASO Chlef, qui bat l'USM Sétif en finale.

C'est la première Coupe d'Algérie remportée par l'ASO Chlef et c'est la toute première fois que l'USM Sétif atteint la finale de cette compétition.

Avant Dernier Tour Régional

Soixante-quatrièmes de finale 
Dernier tour régional

Trente-deuxièmes de finale 
Les matchs des Trente deuxièmes de finale se sont joués le 3, 6 et  

Source: Rapports

Seizièmes de finale 
Les matchs des seizièmes de finale se sont joués le

Huitièmes de finale 
Les matchs des huitièmes de finale se sont joués le

Quarts de finale 
Les matchs des quarts de finale se sont joués les 7 avril, 8 avril et .

Demi-finales 
Les matchs des demi-finales se sont joués le . 

* - après prolongation

Finale 
La finale a eu lieu au Stade 5-juillet-1962 à Alger, le .

Feuille de match

Voir aussi 
 Championnat d'Algérie de football 2004-2005
 Championnat d'Algérie de football D2 2004-2005
 Championnat d'Algérie de football D3 2004-2005

2004-2005
Algérie
Football en Algérie en 2004
Football en Algérie en 2005